Der Kanton Taravo-Ornano ist ein französischer Kanton in den Arrondissements Ajaccio und Sartène, im Département Corse-du-Sud der Region Korsika.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 33 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Taravoornano